Velika nagrada San Sebastiána 1930 je bila enaindvajseta in zadnja neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v sezoni 1930. Odvijala se je 5. oktobra 1930 na dirkališču Circuito Lasarte pri španskem mestu Lasarte-Oria.

Prijavljeni dirkači

Štartna vrsta

Dirka

|-
! 1
| 8
|  Achille Varzi
| Maserati 26M
| 30
| 3:43:05
| 6
|-
! 2
| 12
|  Aymo Maggi
| Maserati 26M
| 30
| +21:58
| 9
|-
! 3
| 2
|  Henri Stoffel
| Peugeot 174 S
| 30
| +25:43
| 2
|-
! 4
| 7
|  René Ferrand
| Peugeot 174 S
| 30
| +27:05
| 5
|-
! 5
| 22
|  Max Fourny
| Bugatti T35C
| 30
| +30:53
| 15
|-
! 6
| 10
|  Jean de Maleplane
| Bugatti T35C
| 30
| +32:41
| 8
|-
! 7
| 1
|  Filippo Sartorio Arrigo Sartorio
| Maserati 26R
| 30
| +35:23
| 1
|-
! 8
| 5
|  Ferdinand Montier
| Montier Ford Special
| 26
| Prepočasen
| 4
|-
! Ods
| 15
|  René Dreyfus
| Bugatti T35B
| 25
| Trčenje
| 11
|-
! Ods
| 19
|  Juan Zanelli
| Bugatti T35B
| 24
| Trčenje
| 13
|-
! Ods
| 14
|  Marcel Lehoux
| Bugatti T35B
| 21
| Pog. gred
| 10
|-
! Ods
| 18
|  Jean de l'Espée
| Bugatti T35C
| 17
| Motor
| 12
|-
! Ods
| 20
|  Cor John van Hulzen
| Bugatti T35B
| 15
| Trčenje
| 14
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Étancelin
| Bugatti T35C
| 10
| Trčenje
| 3
|-
! Ods
| 9
|  Charles Montier
| Montier Ford Special
| 8
| 
| 7
|-
! DNS
| 16
|  Filippo Sartorio
| Maserati 26
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 3
|  Robert Sénéchal
| Delage 15 S 8
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 6
|  Baconin Borzacchini
| Alfa Romeo P2
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 11
|  Tazio Nuvolari
| Alfa Romeo P2
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 21
|  Guy Daniel
| Bugatti T35B
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 23
|  Claude Arthez
| Bugatti T35
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930